Popular Science steht für:

 Popular Science, US-amerikanisches Magazin
 Popular Science (Filmreihe), US-amerikanische Kurzfilmreihe (1935–1949)
 Popular Science J-6-2, US-amerikanischer Kurzfilm (1936)
 Popular Science J-7-1, US-amerikanischer Kurzfilm (1937)